USS Wolverine, ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Armada de los Estados Unidos . El nombre, hace referencia al mamífero del que recibe el apodo el estado de Míchigan, el Wolverine State:

 USS Michigan (1843), un vapor de ruedas laterales activo desde 1844 a 1912, originalmente nombrado USS Michigan, que fue renombrado Wolverine el 17 de junio de 1905 y reclasificado como "buque no clasificado"  IX-31 el 17 de julio de 1920.
 USS Wolverine (IX-64) un portaaviones de entrenamiento activo entre 1942 y 1945.